Roger Moore – ator britânico (1927-2017), que interpretou James Bond.
Roger Moore – ator estadunidense (1900-1999), que fez pequenos papéis em mais de 200 filmes.
Roger Moore – cientista da computação que venceu o Prêmio Grace Murray Hopper de 1973.
Roger Moore, jogador profissional de pôquer, membro do Poker Hall of Fame.
Roger Moore (1838-1900), oficial do Exército dos Estados Confederados e político da Carolina do Norte.
Roger Moore – crítico de cinema do jornal Orlando Sentinel.
Roger E. Moore, escritor de jogos, incluindo Dungeons & Dragons.
Rory (Roger) O'Moore, líder da Revolução Irlandesa de 1641

Desambiguação